Palafox hace referencia a varios artículos:

Personas

En España 
 Juan de Palafox (1601-1659), obispo español y capitán general de Nueva España.
 Francisco de Palafox y Cardona (1634-1696), militar del reino de Aragón.
 Jaime de Palafox y Cardona (1642-1701), arzobispo de  Sevilla.
 Vicente María de Palafox Centurión y Silva (1756-1820), aristócrata al servicio de la Casa real.
 José de Palafox y Melci (1775-1847), duque de Zaragoza y militar, defensor de Zaragoza contra los franceses en 1808-1809.
 María Tomasa Palafox y Portocarrero (1780-1835), marquesa de Villafranca.
 Cipriano Palafox y Portocarrero (1784-1839), VIII conde de Montijo, noble, político y militar.
 Francisco Álvarez de Toledo y Palafox (1799-1816), aristócrata pertenceniente a la casa de Medina Sidonia. 
 Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox (1803-1867), marqués de Villafranca.
 Carlos María Fitz-James Stuart y Palafox (1841-1901), XVI duque de Alba.

En México 
 María de la Gracia Palafox (1815-1889), primera dama en 1858.
 Santana Rodríguez Palafox (-1910), militar revolucionario.
 Manuel Palafox Ibarrola (1886-1959), militar revolucionario.
 Antonio Palafox (1936-), tenista.
 Martha Palafox Gutiérrez (1949-2022), política.
 Emma Cabrera Palafox (1964-), atleta que compitió en maratón.
 Rubén Palafox (1972-), deportista que compitió en taekwondo.
 Erick Rogelio Palafox (1982-), futbolista.
 Gustavo Palafox, tenista.

Botánica 
 Palafoxia, género de plantas perteneciente a la familia (Asteraceae), nombradas en honor de José de Palafox y Melci.